Mazzitelli ist der Familienname folgender Personen:
 Luca Mazzitelli (* 1995), italienischer Fußballspieler
 Marcelo Fabián Mazzitelli (* 1960), argentinischer Geistlicher